Ernst Lindahl kan syfta på
Ernst Lindahl (direktör) (1864–1927), direktör
Ernst Lindahl (läkare) (1864–1954), läkare